Midstream bezeichnet:

 in der Öl- und Gasversorgung den Ferntransport und die Aufbereitung, siehe Midstream (Öl und Gas)
 als Midstream Estate ein Wohngebiet zwischen Centurion und Midrand auf dem Gebiet der City of Ekurhuleni Metropolitan Municipality in Südafrika